Schtroumpferies est une série de bande dessinée dérivée des Schtroumpfs publiée par Le Lombard entre 1994 et 2001. Contrairement à la série parallèle, ses albums sont composés de planches de gags.

Liste des albums 
Schtroumpferies, Le Lombard :
 Schtroumpferies, 1994. Réimprimé sous le titre Schtroumpferies 1.
 Schtroumpferies 2, 1996.
 Schtroumpferies 3, 1997.
 Schtroumpferies 4, 1999.
 Schtroumpferies 5, 2001.

Les Schtroumpfs